Açıkalın ist der Familienname folgender Personen:

 Cevat Açıkalın (1901–1970), türkischer Diplomat
 Peker Açıkalın (* 1963), türkischer Schauspieler